Schalen bezeichnet:

 Paul van Schalen, niederländischer Radrennfahrer
 Carl Schalén, schwedischer Astronom
 (1542) Schalén, nach Carl Schalén benannter Asteroid

Siehe auch:
 Thomas von Schallen / Schalen (1480–1541), Schweizer Notar, Politiker und Hauptmann